ТЯР — многозначная аббревиатура:
 ТЯР — термоядерная реакция
 ТЯР — термоядерный реактор
 тяр — термоядерный ракетный

См. также 
 Тяру
  — аббревиатура латиницей